All I Ever Wanted steht für:
 All I Ever Wanted, Lied von Brian Melo (2007)
 All I Ever Wanted, Lied von Basshunter (2008)
 All I Ever Wanted, Lied von The Human League (2001)
 All I Ever Wanted, Album von Kelly Clarkson (2009)
 All I Ever Wanted, Lied von Kelly Clarkson (2010)